Duquenne ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal Duquenne  (* 1970), belgischer Theater- und Filmschauspieler
 Vincent Duquenne, Mathematiker, einer der Namensgeber für die Duquenne-Guigues-Basis, siehe Merkmalexploration